Heidenhöhlen oder Heidenlöcher nennt man am Bodensee einige künstlich angelegte Gänge und Kammern im Fels, deren ursprüngliche Funktion nicht mehr bekannt ist.

 Die Heidenhöhlen (Goldbach) bei Goldbach am Bodensee  
 Die Heidenhöhlen (Zizenhausen) bei Zizenhausen
 Die Heidenlöcher bei Bambergen (Überlingen)

Siehe auch:
 Heidenlöcher